Vtáčnik est un toponyme slovaque qui peut désigner :
 les monts Vtáčnik, un massif montagneux du centre de la Slovaquie ;
 le Vtáčnik, plus haut sommet du massif du même nom ;
 Vtáčnik, une localité de Bratislava.

Voir aussi 
 Kamenec pod Vtáčnikom et Lehota pod Vtáčnikom, villages situés au pied du Vtáčnik